У́лица Баже́нова — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Баженова — улица в Астрахани.
 Улица Баженова — улица в Калининграде.
 Улица Баженова — улица в Липецке.
 Улица Баженова — улица в Москве.
 Улица Баженова — улица в Новосибирске.
 Улица Баженова — улица в Пензе.
 Улица Баженова — улица в Рязани.
 Улица Баженова — улица в Туле.

Украина 
 Улица Баженова — улица в Виннице.
 Улица Баженова — улица в Днепре.
 Улица Баженова — улица в Кропивницком.
 Улица Баженова — улица в Краматорске.